Rollingwood is de naam van meerdere plaatsen in de VS:
 Rollingwood (Californië)
 Rollingwood (Texas)